epo est un code pouvant désigner :
 epo, le espéranto, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

EPO est un sigle qui peut signifier :
 Éditions EPO, une maison d’édition belge ;
 Érythropoïétine, une hormone pouvant être utilisée comme agent dopant ;
 European Patent Office (en français, Office européen des brevets).

Code